Felipe Acedo Colunga (Palma, Mallorca, 1896, - Madrid, 1965), advocat i militar espanyol 
 Juan Eleder Acedo Elorriaga (Getxo, 1968), futbolista basc que ocupa la posició de defensa 
 Rafael Acedo-Rico y Amat (Madrid, 1816 - 1878), militar i noble espanyol, comte de Cañada i mariscal de camp dels exèrcits espanyols